Incredibilii frați Adrenalini (engleză The Amazing Adrenalini Brothers) este un serial de animație produs cu Flash. A fost comisionată de CITV și Cartoon Network în Marea Britanie, YTV și VRAK.TV în Canada și este o coproducție între studioul britanic Pesky și studioul B Productions în Vancouver, Columbia Britanică. S-a difuzat pe CITV și pentru o perioadă pe Cartoon Network. Reluări s-au difuzat mai târziu pe Boomerang din 2009 până în 2011. Din 2005 până în 2006, Incredibilii frați Adrenalini a fost parte a programului Cartoon Network Sunday Pants.

Premiera în România a fost pe 8 septembrie 2007 pe canalul Cartoon Network.

Regizorii serialului Claire Underwood și Dan Chambers și producătorul David Hodgson au ales un BAFTA pentru cea mai bună animație a serialului în 2006.

Premis
Xan, Adi si Enk sunt trei frati neastamparati ce au acelasi plan:sa devina cei mai incredibili cascadori pe care i-a vazut lumea, chiar daca uneori nu le iese ceea ce isi doresc.

Frați
 Xan - Liderul celor trei frați, Xan este cel mai bătrân și încearcă din răsputeri să îi scoată pe ceilalți din necazuri, dar fără succes. De asemenea el are un ochi pentru femei încercând să le atragă, dar niciodată nu reușește. Este văzut întotdeauna purtând ochelarii săi, și deși el preferă să îi poarte pentru a arăta cool, fără ei el nu poate vedea nimic.
 Adi - El este cel mai mare și mai puternic dintre frați, dar e și cel mai încet la minte. Deobicei este chemat pentru abilitățile sale acrobatice. Adi este obișnuit să râdă la eșecul celor doi frați ai săi, ceea ce îi enervează. Lui îi este teamă de clowni.
 Enk - Cel mai mic și cel mai tânăr dintre frați, Enk este un prieten în formă de cârnat cu mustăți lungi și membre mici. Sintagma sa este țipătul său ascuțit. Rolul său în trio este limitat la a fi aruncat în aer, de aceea el fiind oarecum panicos, deși el este defapt curajos și are un spirit justițiar.

Episoade

Legături externe
 
 Site oficial

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație
Seriale britanice de televiziune